Il singolare femminile dell'AEGON International 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Agnieszka Radwańska era la detentrice del titolo, ma ha perso ai quarti contro Virginie Razzano.
Caroline Wozniacki ha vinto in finale contro Virginie Razzano, 7–6(5), 7–5.

Teste di serie

 Elena Dement'eva (secondo turno)
 Svetlana Kuznecova (primo turno)
 Jelena Janković (primo turno)
 Vera Zvonarëva (primo turno)

 Viktoryja Azaranka (infortunio ad un'anca)
 Caroline Wozniacki (campione)
 Nadia Petrova (secondo turno, ritirata)
 Agnieszka Radwańska (quarti)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

AEGON International 2009